Sergueï Soloviov, avec ses transcriptions Solovev, Soloviev, Solovyov, Solovyev peut se rapporter à l'une des personnalités suivantes :

 Sergueï Soloviov (1820-1879) historien russe ;
 Sergueï Soloviov (1885-1942), poète russe, petit-fils du précédent ;
 Sergueï Soloviov (1915-1967), footballeur soviétique ;
 Sergueï Soloviov (1944-2021), réalisateur russe ;
 Sergey Solovyov (1950-2019), explorateur et journaliste russe.